Swan kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Swan (ö), 
 Mount Swan,

Australien 

 Swan (region), Western Australia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar